Марта Михайловна Грахова (род. 10 марта 1942, Пермь) — актриса, режиссёр, заслуженная артистка РФ (1994).

Детство 
Родилась 10 марта 1942 года в Перми, в многодетной семье. Своё имя — Марта, получила в честь весеннего месяца, в котором родилась. Она оказалась четвёртым и самым младшим ребёнком. Отец Марты рано ушел из жизни и забота о детях легла на плечи их матери.
В семь лет от менингита Марта потеряла слух, но не речь. Сохранению речи помогло то, что девочка с шесть лет пристрастилась читать. Четыре года Марта училась в массовой школе, после чего стала учиться в Грязовецкой школе интернате для слабослышащих детей. Здесь она познакомилась и подружилась с Риттой Железовой, Василием Миловым. Позже Василий Милов станет мужем Марты Граховой.
По воспоминаниям Ритты Железовой они ещё в школе пробовали себя в роли артисток. Например в «Вишнёвом саду» Ритта играла Варю, а Марта была суфлёром.

Актриса, режиссёр, преподаватель 
Прочитав в журнале «Жизнь глухих» объявление о втором наборе в театральную студию (позже преобразованную в Театр мимики и жеста) при Центральном правлении Всероссийского общества глухих приехала вместе с Риттой Железовой в Москву поступать. В 1960 году Марта вместе с Риттой стали студентками Щукинского училища шефствовавшего над этой театральной студией. В 1964 году Марта Михайловна и Ритта Ивановна стали артистками.

В 1960—1980 годы она в качестве актрисы Московского театра мимики и жеста сыграла более 70 ролей в различных спектаклях. Была примой труппы.

Кроме работы в Театре мимики и жеста, снялась в художественных фильмах «Двое» «Ваш сын и брат» «Как дома, как дела?» и «Отче наш».

В. М. Шукшин, режиссёр одного из фильмов, где играла Марта Михайловна Грахова, на страницах журнала «Жизнь глухих» (сейчас «В едином строю») писал: «Марта Грахова обладает замечательным чувством драматического. Это природная актриса, способная „уловить“ авторскую мысль и точно передать её». Жюри конкурса «Театральная весна-74» наградило Марту Михайловну дипломом 1-ой степени за лучшее исполнение главной роли в спектакле «Васса Железнова» М.Горького.

Указом президента России № 1029 от 26 мая 1994 года артистке Московского театра мимики и жеста было присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».
Марта Грахова удачно пробовала себя и в роли режиссёра, поставив в 1994 году пьесу Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы». А потом ещё несколько спектаклей.

Из-за финансовых трудностей проект оказался закрыт. Марта Грахова в школе «на Новослободской» стала обучать неслышащих подростков основам сценического искусства и жестовому языку планируя создать школьный театр. Спустя семь лет она продолжала преподавать в московской школе «Центр образования № 1406» («на Павелецкой»)".

Роли

Театр 
 «Коварство и любовь» Ф.Шиллер — Луиза
 «Васса Железнова» М. Горький — Васса Борисовна Железнова
 «Ромео и Джульетта» В. Шекспир — Джульетта
 «Эдип» О.Мелешкина — молодая Иокаста
 «Золушка» Е. Шварц — Золушка
 «Вишнёвый сад» А. Чехов — Любовь Андреевна Раневская

Кино 
 1965 — «Двое» — Джульетта, глухонемая актриса
 1965 — «Ваш сын и брат» — Вера Воеводина, глухонемая
 1987 — «Как дома, как дела?» — глухонемая женщина в кинотеатре
 1989 — «Отче наш» — глухонемая

Режиссёрские работы 
 1994 «Дом Бернарды Альбы» Гарсиа Лорка

Примечания

Литература

Ссылки 

Актрисы СССР
Актрисы театра России
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Глухие актёры